Като Мію (яп. 加藤 未唯) — японська тенісистка.
 Ямамото Мію (яп. 山本 美憂; нар. 4 серпня 1974, Кавасакі, префектура Канаґава) — японська борчиня вільного стилю.